Niemcy:
 Peez – dzielnica Rostocku

Osoby:
 Alexander von Peez – niemiecko-austriacki polityk
 Georg Peez – niemiecki pedagog

Zobacz też:
 Pez